Egon Sendler – presbitero, religioso iconografo e storico dell'arte bizantina tedesco
 Irena Sendler – infermiera polacca, collaboratrice della Resistenza nella Polonia occupata durante la Seconda guerra mondiale